Anikeev (masculin ; ) ou Anikeeva (féminin ; ) est un patronyme russe pouvant désigner:

Patronyme
 (1933-1992), cosmonaute soviétique
Ekaterina Anikeeva (née en 1969), joueuse russe de water-polo
 (né en 1972), homme politique russe

Homonymie de patronyme
Patronyme russe